Kreuzung steht für:
 Kreuzung (Verkehr), Schnittpunkt von zwei oder mehr Verkehrswegen
 Kreuzung (Bahn), Überschneidung zweier Gleise ohne Möglichkeit des Gleiswechsels
 Kreuzung (Genetik), Vorgang der Züchtung neuer Arten und Sorten, und das Ergebnis

Siehe auch:
 Freileitungskreuzung (Elektrizitätsübertragung)
 Zugkreuzung (zweier Züge)
 Kreuzungsschleusung, Begegnung von zwei Schiffen an einer Schleuse
 Eine Kreuzung (Franz Kafka)